I liga 1979/1980 – 46. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Uczestnicy

Wyniki

Tabela 

Miejsca 2-4: Zgodnie z regulaminem o kolejności drużyn przy równej liczbie punktów w całych rozgrywkach, równej liczbie punktów i równej różnicy bramek (Widzew 4 7-7, Legia 4 2-2 i Śląsk 4 6-6), zadecydowała różnica bramek w całych rozgrywkach.

Legenda:

Statystyka sezonu 
 Rozegrano 240 meczów
 Strzelono 587 goli
 Średnia goli na mecz: 2,45
 Zwycięstw gospodarzy: 128
 Remisów: 65
 Zwycięstw gości: 47
 Król strzelców: Kazimierz Kmiecik – Wisła Kraków (24 goli)

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1979 w piłce nożnej
1980 w piłce nożnej
1979 w polskim sporcie
1980 w polskim sporcie